Ascheberg (Coesfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Ascheberg (Holstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein